Lepto, Griekse munt, een honderdste deel van een drachme
Lepta (geslacht), een geslacht van insecten uit de familie van de Bochelvliegen (Phoridae),